Олег Сафронов:
 Сафронов, Олег Александрович (1933—2006) — советский и российский художник-мультипликатор.
 Сафронов, Олег Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист.